F1 2015 puede referirse a:

 el videojuego F1 2015 de Codemasters;
 la temporada 2015 de la Fórmula 1.